Phloeoconis är ett släkte av svampar. Phloeoconis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phloeoconis